Akercocke — английская блэк-дэт-метал-группа, образованная в 1997 году в Лондоне, Великобритания.

Биография 
Akercocke была образована в Лондоне в 1997 году гитаристом/вокалистом Джейсоном Мендонсой и ударником Дэвидом Грэем, которые ранее играли в группе Salem Orchid. Позже в группе присоединился второй гитарист Пол Сканлан, басист Питер Теобальдс и клавишник Мартин Бонсойр. В этом составе группа записала свой дебютный альбом Rape of the Bastard Nazarene в 1999 году. Альбом привлёк внимание лейбл Peaceville Records и в 2001 году был выпущен на этом лейбле второй альбом The Goat of Mendes. В 2003 году подписала контракт с лейблом Earache Records и выпустила на нём свой третий альбом Choronzon. После записи этого альбома из группы ушли Пол Сканлан и Мартин Бонсойр. Позже к ним присоединились гитарист Мэтт Уилкок и клавишник Дэниель «The Ritz» Ривс. После тура 2004 года с Mortician и Vehemence группа идёт в студию записывать следующий альбом. В 2005 году на Earache Records вышел четвёртый альбом Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone и группа отправилась в европейский тур вместе с Mortician и Blood Red Throne. В 2006 году группу покидает клавишник Дэниель Ривс. Позже в 2007 году ушёл басист Питер Теобальдс и его заменил Питер Бенджамин. В этом же году вышел пятый и последний альбом группы Antichrist на Earache Records. В августе этого же года команда дала концерт в Лондоне, посвящённый своей 10-летней годовщине. Выступление было снято для DVD A Decade of Devil Worship, который должен был выйти вместе с новым альбомом в 2010 году. В 2010 году из-за разногласий с группой уходит Мэтт Уилкок и его заменил Дэниель Кнайт. Новый альбом так и не был записан. Свой последний концерт группа дала в 2011 году во Франции. В 2012 году коллектив распался.

Возвращение 
25 апреля 2016 на своём сайте группа объявила о своём возвращении и представила новый трек «Inner Sanctum». В скором времени Akercocke в 2017 году выпустят шестой по счёту альбом Renaissance in Extremis. Группа также объявила о своём турне по Великобритании и о выступлении на фестивале «Bloodstock 2016».

Состав 
 Джейсон Мендонса — вокал, гитара (1997—2012, 2016 — наши дни)
 Дэвид Грэй — ударные (1997—2012, 2016 — наши дни)
 Пол Сканлан — гитара (1997—2003, 2016 — наши дни)
 Натаниэль Андервуд — бас-гитара (2016 — наши дни)

Бывшие участники 
 Питер Бенджамин — бас-гитара (2007—2012)
 Дэниэл Найт — гитара (2010—2012)
 Мартин Бонсуар — клавишные (1997—2003)
 Дэниэл «The Ritz» Ривс — клавишные (2003—2006)
 Питер Теобальдс — бас-гитара (1997—2007)
 Мэтт Уилкок — гитара (2004—2010)

Дискография 
 Promo 1998 (1998)
 Rape of the Bastard Nazarene (1999)
 The Goat of Mendes (2001)
 Choronzon (2003)
 Eyes Of The Dawn (Demo) (2005)
 Words That Go Unspoken, Deeds That Go Undone (2005)
 Antichrist (2007)
 Renaissance in Extremis (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Akercocke
 Akercocke biography Allmusic

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2012 году
Исполнители Earache Records
Исполнители Peaceville Records
Блэк-дэт-метал-группы Великобритании
Квартеты